Graneledone är ett släkte av bläckfiskar. Graneledone ingår i familjen Octopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Graneledone